Wrestle War était un pay-per-view de catch produit par la World Championship Wrestling qui se déroula au mois de mai en 1989 et 1992 et au mois de février en 1990 et 1991.
 Wrestle War est un jeu vidéo de catch sorti en 1989 sur Arcade ainsi qu'en 1991 sur la console Sega Mega Drive.